Чемпионат Хорватии по футболу 2003/2004 годов — 13-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. В турнире, проходившем с 25 июля 2003 года по 15 мая 2004 года, приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Официальный сайт лиги
 Статистика на сайте RSSSF

2003/2004
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2003 году
Спорт в Хорватии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004